Pulogadung kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Pulogadung, distrikt, Jakarta, 
 Kelurahan Pulogadung, administrativ by, Jakarta, 

Robotskapade Indonesienförgreningar